|-
| 68401 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68402 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68403 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68404 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68405 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68406 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68407 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68408 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68409 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68410 Nichols || || 16 d'agost, 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 68411 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68412 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68413 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68414 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68415 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68416 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68417 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68418 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68419 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68420 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68421 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68422 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68423 - || || 20 d'agost, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 68424 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68425 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68426 - || 2001 RE || 2 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68427 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68428 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68429 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68430 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68431 - || || 11 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68432 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68433 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68434 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68435 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68436 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68437 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68438 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68439 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68440 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68441 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68442 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68443 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68444 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68445 - || || 9 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68446 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68447 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68448 Sidneywolff || || 18 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68449 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68450 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68451 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68452 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68453 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68454 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68455 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68456 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68457 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68458 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68459 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68460 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68461 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68462 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68463 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68464 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68465 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68466 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68467 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68468 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68469 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68470 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68471 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68472 - || || 28 de setembre, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 68473 - || || 23 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 68474 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68475 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68476 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68477 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68478 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68479 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68480 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68481 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68482 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68483 - || || 14 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68484 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68485 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68486 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68487 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68488 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68489 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68490 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68491 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68492 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68493 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68494 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68495 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68496 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68497 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68498 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68499 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68500 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8